Артём Концевой:
* Концевой, Артём Александрович (род. 1999) — белорусский футболист.
 Концевой, Артём Владимирович (род. 1983) — белорусский футболист.